Hygrophila es un género monotípico de musgos hepáticas de la familia Marchantiaceae. Su única especie: Hygrophila irrigua, es originaria de Irlanda.

Taxonomía 
Hygrophila irrigua fue descrita por (Wilson ex Hook.) Taylor  y publicado en Transactions of the Linnean Society of London 17: 390. 1837. 
Sinonimia
 Marchantia irrigua Wilson ex Hook.

Referencias 
     

Marchantiaceae
Flora de Irlanda 
Plantas descritas en 1837 
Plantas descritas por Wilson 
Plantas descritas por Hooker 
Plantas descritas por Taylor